El término canario puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

Tipos de canarios 
 al canario silvestre (Serinus canaria), ave paseriforme de la familia de los fringílidos;
 al canario doméstico (Serinus canaria doméstica), subespecie desarrollada durante siglos de selección en cautividad partiendo de ejemplares de canario silvestre;

Relativo a las Islas Canarias 
 a canario, el gentilicio para el habitante de las islas Canarias;
 al dialecto canario, modalidad del idioma español propia y convencional de las Islas Canarias;
 a los aborígenes canarios, pueblos de origen bereber que habitaban las islas Canarias antes de la conquista castellana;
 a los aborígenes específicos de la isla de Gran Canaria;

Personas 
 a José Alberto "El Canario" (n. 1958), cantante salsero dominicano cuyo nombre real es José Alberto Justiniano Andújar;
 a Canario (n. 1934), exfutbolista brasileño cuyo nombre real es Darcy Silveira dos Santos;
 a José Antonio Méndez Monroy (n. 1989), futbolista español;
 a José Raúl Díaz Viera "El Canario" (1954-2014), poeta, pintor, músico y figurante español;

Plantas 
 a canario, el nombre común de la planta Parthenium hysterophorus, también conocida como escoba amarga.

Enlaces externos